erynia – każda z bogiń zemsty w mitologii greckiej
 Erynia – rodzaj grzybów z rodziny Entomophthoraceae
 Erynia (889 Erynia) – planetoida nr 889